Серге́й Протопо́пов:
 Протопопов, Сергей Владимирович (1893—1954) — советский теоретик музыки, композитор и хоровой дирижёр, педагог.
 Протопопов, Сергей Дмитриевич (1861—1933) — русский горный инженер, юрист, педагог, публицист и писатель, автор мемуаров, журналист.